Приз имени Нобуро Офудзи () — награда, вручаемая с 1962 года за анимационные фильмы в рамках ежегодной японской кинопремии «Майнити». Награда была учреждена в память об умершем в 1961 году выдающемся японском аниматоре . Награда вручается аниматорам за превосходство и инновации в анимационном кино. 

Нобуро Офудзи умер в 1961 году. Единственная сестра Офудзи, потерявшая близких, передала его наследство на премию Mainichi Film Awards, которая начиналась как фонд. В результате обсуждения и голосования отборочной комиссией награда вручается отдельным лицам или группам, которые, добились в течение года особых достижений в области производства анимационных фильмов. С 1989 года в дополнение к премии Офудзи была учреждена премия за анимационные фильмы в рамках Mainichi Film Awards. Номинации являются общими для обеих премий, без разделения между полнометражными и короткометражными фильмами, но награда Animation Film Awards в основном присуждается за художественные фильмы, и эта награда в основном присуждается за «экспериментальные работы». Таким образом, никто еще не получал премию анимационного фильма и премию Офудзи одновременно. При выборе обеих наград сначала будут определены победители Премии Анимационных фильмов, а затем будут определены победители Премии Офудзи Нобуро.

Первым кинематографистом, получившим награду, был Осаму Тэдзука. Наибольшее количество наград получили Таданари Окамото (8) и Кихатиро Кавамото (5). Хаяо Миядзаки, Исао Такахата, Хироюки Китакубо и Сатоси Кон получали как премию Нобуро Офудзи, так и награду Майнити за лучший анимационный фильм. Из иностранных аниматоров эту награду удалось получить только Александру Петрову и его команде в 1999 году за фильм «Старик и море».

За ним последовали ставшие известными во всем мире авторы, такие как Таданари Окамото, Кихатиро Кавамото, , Хаяо Миядзаки, Кацухиро Отомо и Сатоси Кон.

Лауреаты 
 1962 — Осаму Тэдзука за «История угла улицы» (Аru machikado no monogatari)
 1963 — сотрудники Toei Animation, в том числе Юго Сэрикава за Wanpaku Ouji no Orochi Taiji
 1964 — Макото Вада за «Убийство MURDER» (Satsujin MURDER)
 1965 — Ёдзи Кури, а также производственной группе Dentsu, в том числе Таданари Окамото и Харуо Мура за «Таинственное лекарство» (Fushigina kusuri)
 1966 — Осаму Тэдзука за «Картины с выставки» (Tenrankai no E)
 1967 — Ёдзи Кури за «Две сайры» (Ni-biki no sanma) и «Комната» (Heya)
 1968 — Gakken за «Гадкий утёнок»
 1969 — Mushi Production за «Нежный лев» (Yasashī raion)
 1970 — Таданари Окамото за «Цветок и крот» и «Дом, мой дом» (Hōmu maihōmu)
 1971 — Bideo Tōkyō за Tenma no Torayan
 1972 — Кихатиро Кавамото за «Демон» (Oni)
 1973 — Echo Productions за «Слава малому злу» (Namu ichi-byō sokusai)
 1974 — Кихатиро Кавамото за «Жизни поэта» (Shijin no shōgai)
 1975 — Таданари Окамото за «Водяное семя» (Mizu no Tane)
 1976 — Кихатиро Кавамото за «Храм Додзёдзи» (Dōjōji)
 1977 — Таданари Окамото за «Лицом к радуге» (Niji ni mukatte)
 1978 — не вручалась
 1979 — Tōkyō mūbī за «Люпен III: Замок Калиостро»
 1980 — Таку Фурукава за Скорость (Supīdo)
 1981 — OH-Production за (Serohiki no gōshu)
 1982 — Таданари Окамото за «Магическая баллада» (O konji youruri)
 1983 — Gen Production за «Босоногий Гэн»
 1984 — Tokuma Shoten Publishing и Hakuhodo Inc. за «Навсикая из Долины Ветров»
 1985 — Асахи Симбун, TV Asahi и Japan Herald Film Group за «Ночь на Галактической железной дороге» (Ginga tetsudō no yoru)
 1986 — Tokuma Shoten, а также Хаяо Миядзаки и его производственная группа за «Небесный замок Лапута»
 1987 — Tezuka Productions за «Легенда леса» (Mori no densetsu)
 1988 — Хаяо Миядзаки за оригинальность в анимации «Мой сосед Тоторо»
 1989 — не вручалась
 1990 — Кихатиро Кавамото за «Принцесса Ибара или принцесса Немури» (Ibara hime matawa nemuri hime)
 1991 — Таданари Окамото, «Ресторан многих заказов» (Chūmon no ōi ryōri-ten)
 1992 — не вручалась
 1993 — Сигэру Тамура за «Галактическая рыбка» (Ginga no sakana)
 1994 — не вручалась
 1995 — Кацухиро Отомо и его команде за «Воспоминания о будущем»
 1996 — N&G Production за «Русубан» (Ru su ban)
 1997 — не вручалась
 1998 — Shiro-gumi за «Водный дух Каппа Хякузу» (Mizu no sei kappa hyakuzu)
 1999 — Александр Петров и технический персонал за «Старик и море»
 2000 — Blood: The Last Vampire
 2001 — Studio Ghibli за «Кудзира-тори» (Kujira-tori)
 2002 — Сатоси Кон за «Актриса тысячелетия»
 2003 — Кихатиро Кавамото за планирование и производство «Зимние дни»
 2004 — «Mind Game»
 2005 — Синтаро Кисимото за «Крутой парень! 2005» (tough guy!2005)
 2006 — «Железобетон»
 2007 — Кодзи Ямамура за «Сельский врач Франца Кафки» (Kafuka inaka isha)
 2008 — Хаяо Миядзаки за оригинальную экспрессию в «Рыбка Поньо на утёсе»
 2009 — Хидэто Наката за совершенство выражения кукольной анимации в «Любовь телефонного столба Элеми» (Denshinbashira Еremi no koi)
 2010 — не вручалась
 2011 — Исаму Хирабаяси за «663114»
 2012 — Short Peaceen
 2013 — «Луна, упавшая в море» (Umi ni ochita tsuki no hanashi)
 2014 — «Суета застоя» (Yodomi no sawagi)
 2015 — «Уровень происхождения» (Suijungenten)
 2016 — «В этом уголке мира»
 2017 — «Лу за стеной»
 2018 — «Лиз и Синяя птица»
 2019 — «Японский мальчик, который рисует» (Aru Nihon no ekaki shōnen)
 2020 — «Музыка» (Ongaku)
 2021 — Pukkulapottas and Hours in the Forest
 2022 — «Ину-о: Рождение легенды» (Inu-Oh)

Ссылки 
 Catherine Munroe Hotes Nishikata Film Review: Noburo Ofuji Award

Примечания

Ссылки 
 Catherine Munroe Hotes Noburo Ofuji Award Winners

Премии в аниме и манге